Golden Legends: Ray Charles Live – nagrany na żywo album amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w 2006 roku, niespełna dwa lata po jego śmierci.

Publikacja 
Jest to wydawnictwo z serii Golden Legends, która prezentuje jedne z najpopularniejszych utworów najwybitniejszych muzyków w historii.

Lista utworów 

Albumy Raya Charlesa
Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2006